Паризи може да се отнася за:
 Джорджо Паризи (р. 1948), италиански физик;
 Роналд Паризи (1951-2008), американски космонавт;
 Фабрицио Паризи, български диджей.